Pulli – wieś w Estonii, w gminie Sauga, w prowincji Parnawa
 Pulli – wieś w Estonii, w gminie Orissaare, w prowincji Sarema
 Pulli – wieś w Estonii, w gminie Kambja, w prowincji Tartumaa
 Pulli – wieś w Estonii, w gminie Misso, w prowincji Võrumaa
 Pulli – wieś w Estonii, w gminie Rõuge, w prowincji Võrumaa
 Pulli – wieś w Estonii, w gminie Sõmerpalu, w prowincji Võrumaa.